BGZ peut désigner :
 Aéroport de Braga, un aéroport situé à Braga, au nord-ouest du Portugal, selon le Code AITA ;
 Bank Gospodarki Żywnościowej (en français, Banque de l'économie alimentaire), une ancienne banque commerciale polonaise, fusionnée en 2015 avec la banque BNP Paribas Bank Polska pour devenir la banque Bank BGZ BNP Paribas.